Frattura – in medicina, rottura totale o parziale di un osso dello scheletro
Frattura – in geologia, spaccatura di un corpo roccioso
Frattura – in mineralogia, rottura di un minerale in modo irregolare
Frattura – in meccanica, rottura di un corpo solido
Frattura – in grammatica, sdoppiamento di una singola vocale in un dittongo 
Frattura – frazione del comune di Scanno in provincia dell'Aquila
Frattura metabolica – in sociologia, disconnessione dell'interazione tra l'umanità e il resto della natura

Altri progetti